rzut pionowy (fizyka)
 rzut pionowy w dół
 rzut pionowy w górę
 rzut pionowy (geometria)